A Copa da Ásia de 2004 foi a 13ª edição da Copa da Ásia.

Ocorreu entre 17 de Julho a 7 de Agosto de 2004, na China. A Seleção Japonesa de Futebol venceu a Seleção Chinesa de Futebol na final em Pequim.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fases finais

Quartos-finais

Semifinais

Terceiro lugar

Final

Premiações

Campeões

Individuais

Onze Ideal

Ligações externas 
Copa da Ásia 2004 em Arquivo dos Mundiais
Página Oficial da Competição

Copa da Ásia
2004 no futebol